Crossrad steht für:

 Cyclocrossrad, Rennrad für Querfeldeinrennen
 Crossrad (auch Fitnessbike, Flatbar-Gravelbike), geländetauglicheres, abgespecktes Trekkingrad für den Freizeitbereich, siehe Gravelbike #Flatbar-Gravelbike